Psammoecus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1829. Psammoecus ingår i familjen smalplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smalplattbaggar
Psammoecus